Lojpur ist der Nachname folgender Personen:
 Marija Lojpur (* 1983), serbische Handballspielerin
 Mile Lojpur (1930–2005), jugoslawischer und serbischer Rockmusiker